Sexey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sexey-aux-Forges, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Sexey-les-Bois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,